Osoby o nazwisku Siudek:
 Mariusz Siudek – polski łyżwiarz figurowy
 Dorota Zagórska-Siudek – polska łyżwiarka figurowa

Linki zewnętrzne 
 Siudek
 Siudek (Niemcy)